Alfredo Rojas ist der Name folgender Personen:

* Alfredo Rojas (Fußballspieler, 1937) (* 1937), argentinischer Fußballspieler
 Alfredo Rojas (Fußballspieler, 1991) (* 1991), peruanischer Fußballspieler